Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Hambourg du  au .

Françoise Dürr remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Navigation 

dames 1967
Allemagne